Balon či balón může být:

 balon – letecký dopravní protředek
 míč – kolovité sportovní náčiní hovorově nazývané balon

příjmení
 Daniel Balon (* 1969) – československý fotbalista
 Eugene Balon (1930–2013) – kanadský ichtyolog československého původu, polské národnosti, spisovatel a cestovatel

Související články 
 Baloun (rozcestník)
 Baloň

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení